Paul Lipponer ist der Name folgender Personen:

* Paul Lipponer senior, deutscher Fußballspieler
 Paul Lipponer junior (* 1923), deutscher Fußballspieler